YUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gladman Point (Nunavut) (Canada)
 yur – codice ISO 639-3 della lingua yurok